Би́лли Бойд () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Бойд, Билли (род. 1968) — шотландский актёр и музыкант.
 Бойд, Билли (1905—1967) — шотландский футболист.
 Бойд, Билли (1898—1940) — канадский хоккеист.